Nguyên Bình (huyện in Cao Bằng), een huyện in de provincie Cao Bằng, Vietnam;
 Nguyên Bình (thị trấn in Cao Bằng), een thị trấn in huyện Nguyên Bình in de provincie Cao Bằng, Vietnam;
 Nguyên Bình (Thanh Hóa), een xã in huyện Tĩnh Gia in de provincie Thanh Hóa, Vietnam.